Weinburg heißen folgende geographischen Objekte:

 Weinburg (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Weinburg am Saßbach, ehemalige Gemeinde und Ortschaft der Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Weinbourg, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich

 Schloss Weinburg am Saßbach, in der Steiermark

Siehe auch: 
 Weinberg
 Burg Weinberg